

Cinema 
 Garbo – film di Ron Cobb del 1992.

Geografia 

 Għarb o Garbo – località dell'isola di Gozo (Malta)

Altro 
 Garbo – altro nome dello stile di danza waacking
 Garbo – strumento o modello per la costruzione delle imbarcazioni tradizionali in legno
 Garbo – tipo di cartone che serve a modellare la bavaresa dei capospalla

Persone 
 Garbo – doppia spia al servizio del Regno Unito durante la seconda guerra mondiale
 Garbo – pseudonimo di Renato Abate, cantautore italiano
 Greta Garbo – attrice svedese
 Raffaellino del Garbo – pseudonimo di Raffaellino Capponi, pittore italiano

Voci correlate
Del Garbo

Altri progetti